Корд, Валерий (1515—1544) — немецкий ботаник и фармацевт.
 Корд, Виктор (род. 1935) — американский художник и педагог.
 Корд, Казимеж (1930—2021) — польский дирижёр.
  (род. 1940) — американский автогонщик, победитель чемпионата Международной ассоциации автоспорта в классе GTO (1987), внук Эрретта Корда.
 Корд, Уинстон Бернард (род. 1944) — гренадский политик.
 Корд, Филлис (1946—2020) — гренадский политик, жена Бернарда Корда.
 Эвриций Корд (1486—1535) — немецкий врач и ботаник.
  (1894—1974) — американский предприниматель, основатель автомобильной компании Cord, дед Криса Корда.
 См. также